

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 44, w tym 30 podstawowych
 Lipiny – część miasta Hajnówka
 Lipiny – część miasta Świętochłowice

 Administracja
 Lipiny – gromada w powiecie brzezińskim
 Lipiny – gromada w powiecie dębickim
 Lipiny – gromada w powiecie lubińskim
 Lipiny – gromada w powiecie mińskim
 Lipiny – gromada w powiecie nowosolskim

Miejscowości na Ukrainie 
 Lipiny – wieś w rejonie łuckim, w obwodzie wołyńskim

Zobacz też 
 Kolonia Lipiny, Lipiny Dolne, Lipiny Dolne-Kolonia, Lipiny Górne-Borowina, Lipiny Górne-Lewki, Lipiny-Barcikowo, Lubania-Lipiny, Nowe Lipiny, Stare Lipiny